Ване́сса Линн Бранч (; 21 марта 1973, Лондон, Великобритания) — британская и американская ,  и .

Биография 
Ванесса Линн Бранч родилась в Лондоне (Англия, Великобритания) в семье британцев. Бранч имеет двойное гражданство в Великобритании и США. Помимо родного английского языка, также владеет французским и севернокитайским.

После окончания Мерсерсбургской академии, школы-интерната в Мерсерсбурге, штат Пенсильвания, она окончила Миддлбери-колледж в 1994 году. Она получила корону как «Мисс Вермонт 1994» и участвовала в конкурсе «Мисс Америка 1995». В 1996 году она начала преподавать на французском языке двум молодым девушкам, Блэр и Ане Ван Пелт, а затем переехала в семью Ван Пелт в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. С тех пор она живёт в Южной Калифорнии.

Она наиболее известна в Соединённых Штатах как актриса рекламы «Orbit Gum» (её ключевая фраза — «Fabulous!» (русс. «Невероятно!»)). В фильмографии Бранч более 55-ти работ.

В 2015 году, в возрасте 42 лет, Бранч была беременна своим первенцем-девочкой. Её дочь Эмми родилась мёртвой на 37-й неделе беременности после того, как пуповина обмотала её шею. Вскоре она снова забеременела и родила сына Джеки 11 октября 2016 года в возрасте 43-х лет. Оба раза она забеременела в результате ЭКО.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Великобритании
Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США
Выпускники Миддлбери-колледжа